Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para o Voleibol de praia nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programado para ser realizado em Santiago, Chile, de 21 a 27 de outubro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 64 jogadores de voleibol de praia irão se classificar para competir. Cada nação pode inscrever até 4 atletas (uma dupla por gênero). Como país-sede, o Chile classificou automaticamente uma equipe completa. A melhor dupla por gênero da NORCECA (América do Norte, América Central e Caribe) e da CSV (América do Sul) nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021 também asseguraram vagas. Todas as outras vagas serão distribuídas por rankings (as três melhores equipes por gênero pelo Ranking Mundial da FIVB, seguido pelas cinco melhoras duplas por gênero da NORCECA e da CSV.

Linha do tempo

Sumário de classificação

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Voleibol de praia nos Jogos Pan-Americanos de 2023